Tantou bezeichnet:

 Tantou (Changle) (潭头镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Changle in der chinesischen Provinz Fujian
 Tantou (Fu’an) (潭头镇), Großgemeinde der Stadt Fu’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Tantou (Gaozhou) (潭头镇), Großgemeinde der Stadt Gaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Tantou (Longhui) (滩头镇), Großgemeinde im Kreis Longhui in der chinesischen Provinz Hunan
 Tantou (Luanchuan) (潭头镇), Großgemeinde im Kreis Luanchuan in der chinesischen Provinz Henan
 Tantou (Tiantai) (坦头镇), Großgemeinde im Kreis Tiantai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Tantou (Rong’an) (潭头乡), Gemeinde im Kreis Rong’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Tantou (Yanjin) (滩头乡), Gemeinde im Kreis Yanjin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tantou (Yongfeng) (潭头乡), Gemeinde im Kreis Yongfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi